2017 AZTORIN Slovenian FIM Speedway Grand Prix – pierwsza impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 29 kwietnia 2017 na stadionie Matije Gubca w Krško.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Nicka Škorje. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Matic Ivačič i Denis Štojs.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 28 kwietnia.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Słowenia
2017
2017 w Słowenii
Gmina Krško